

Тиль () может означать:

Фамилия 
 Тиль, Вальтер (1910—1943) — немецкий инженер-ракетчик.
 Тиль, Виктор Вальдемарович (род. 1954) — казахстанский хозяйственный и общественный деятель, шахтёр.
 Тиль, Карл — основатель (вместе с братом Генрихом) мастерской, позже (в 1894 году) вошедшей в  «Торговый дом К. Тиль и Ко» (основатели — купцы Тиль и предприниматель Рекк)
 Тиль, Питер (род. 1967) — американский бизнесмен.
 Тиль, Фриц (1916—1943) — немецкий студент, антифашист.
 Тиль, Хенри (1917—1989) — финский певец и актёр.

Топонимы 
 Тиль () — коммуна во французском департаменте Верхняя Гаронна региона Юг — Пиренеи.
  () — коммуна во французском департаменте Марна региона Шампань — Арденны.
 Тиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Тиль () — коммуна во французском департаменте Об региона Шампань — Арденны.
 Тиль () — коммуна во французском департаменте Эн региона Рона — Альпы.

  () — коммуна во французском департаменте Приморская Сена региона Верхняя Нормандия.
  () — коммуна во французском департаменте Сона и Луара региона Бургундия.

Другое 
 Тиль — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Тил (значения)
 Тилль
 «Легенда о Тиле»

Примечания